Guillermo Tell puede referirse a:

 Guillermo Tell, personaje legendario de la independencia suiza.
 Guillermo Tell (ópera), ópera en cuatro actos de Gioachino Rossini que tiene como protagonista al mismo héroe.
 Guillermo Tell (Grétry), opéra-comique en tres actos de André Grétry.
 Guillermo Tell Villegas, político venezolano y presidente interino del país en tres ocasiones.
 Guillermo Tell Villegas Pulido, presidente interino de Venezuela durante la Revolución Legalista y sobrino de Guillermo Tell Villegas.